Пасо Салинас има више значења:

 Пасо Салинас (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пасо Салинас (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику